«Двое — это слишком» () — кинофильм испанского режиссёра Фернандо Труэбы, снятый по роману Дональда Уэстлейка. Роман лёг также в основу сценария фильма «Близнец» 1984 года с Пьером Ришаром в главной роли. На съёмках этого фильма разгорелся звёздный роман между Антонио Бандерасом и Мелани Гриффит.

Сюжет 
Арт Додж влез в долги и теперь, чтобы поправить положение, ему необходимо жениться на богачке. Но он влюбился в сестру невесты. И чтобы завоевать её сердце, Арт решил придумать брата-близнеца Барта. Но для него ещё ситуация осложняется тем, что сёстры живут в одном доме…

В ролях

Ссылки 
 
 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии Испании
Кинокомедии 1995 года
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы-мелодрамы Испании
Фильмы Фернандо Труэбы
Фильмы о близнецах
Экранизации произведений Дональда Уэстлейка
Фильмы Испании 1995 года